Куро́ртная у́лица — улицы в России:

 Курортная улица — улица в Самаре.

Санкт-Петербург 

 Курортная улица — улица в Белоострове.
 Курортная улица — улица в Зеленогорске.
 Курортная улица — улица в Комарове.
 Курортная улица — улица в Петергофе.
 Курортная улица — улица в Репине.
 Курортная улица — улица в Сестрорецке.

Крым 

 Курортная улица — улица в Симферополе.
 Курортная улица — улица в Саках.